Giroux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Giroux, Indre, kommun, Département de l'Indre,

Kanada 
 Giroux Bay - ett antal vikar
 Giroux Creek – ett vattendrag
 Giroux Lake – ett antal sjöar
 Giroux River – ett vattendrag